Ерошкин — русская фамилия; происходит от имени Ерошка, уменьшительной формы мужского имени Ерофей, которое в свою очередь восходит к церковному каноническому Иерофей.

Известные носители 
 Ерошкин, Андрей Григорьевич (1903—1972) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Ерошкин, Валентин Кириллович (1925—1997) — сапёр, Герой Советского Союза.
 Ерошкин, Виталий Александрович (1928—2016) — марийский советский и российский историк, педагог, литератор, партийный работник.
 Ерошкин, Матвей Сергеевич  (1900—19??) — советский военачальник, полковник.
 Ерошкин, Николай Петрович (1920—1988) — советский историк-архивист, педагог.

См. также 
 Ерофеев
 Ерофейкин
 Ерошкино